Nekota Ginpaichi est un personnage du manga Ippo.

Qui est-il ?
Nekota est un ami du coach Kamogawa et aussi son rival : ancien boxeur, il gagnera deux fois, perdra deux fois et fera un match nul contre le coach Kamogawa. Il vit avec ses chiens dans les montagnes et se rend souvent à Tokyo pour voir les matchs de Masaru Aoki,  Tatsuya Kimura (Manga), Mamoru Takamura, Manabu Itagaki et Ippo Makunouchi.

Sa boxe
C'est un ancien boxeur qui fonçait toujours sur son adversaire et chercher un échange de coups. Il a une bonne vitesse et un sens du combat unique. Il a eu la puissance suffisante dans ces poings pour dominer un ancien champion de boxe américain. Mais Nekota sera touché par l'ivresse des boxeurs à la suite des dommages infligés par les coups qu'il a reçus. Le sakki, le courage sont ses armes principales.

Caractère
Personnage très drôle. Il est un grand fan de boxe et suit surtout Ippo. Cela s'explique par le fait qu'il pense qu'Ippo est le boxeur qui a hérité des poings du coach Kamogawa. Il adore aussi les chiens et aime la chasse.

Palmarès
Il compte 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul face à Kamogawa Genji.
Il a perdu 1 fois contre un sergent américain.

Notes et références 

 Tome 30 à 84 Hajime No Ippo
 Épisodes 01 à 76 Hajime No Ippo
 Épisodes 01 à 17 Hajime No Ippo New Challenger

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo

en:List of Fighting Spirit characters#Other characters